Ка́щенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Кащенко Адріан Феофанович (1858—1921) — український письменник, автор численних прозових творів про вікопомну героїку Запорозької Січі.
 Кащенко Василь Васильович (1812—1894) — український помолог і лісівник.
 Кащенко Всеволод Петрович — педагог, лікар.
 Кащенко Дмитро Валерійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кащенко Микола Феофанович (1855—1935) — біолог, один з перших українських академіків, доктор медицини та зоології, засновник акліматизаційних садів у Томську та Києві.
 Кащенко Олександр Васильович — російський підприємець.
 Кащенко Петро Петрович — лікар-психіатр.
 Кащенко Сергій Григорович — радянський і російський учений-історик.

Див. також 
 Кащенкове

Українські прізвища
Прізвища на -енко